Храм Святой Великомученицы Параскевы Пятницы — православная церковь (не действующая) в селе Которь Думиничского района.

Памятник истории и культуры местного значения (согласно Постановлению Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по сохранению национального, культурного и природного наследия народов РСФСР от 25.12.1990 г. № 447—1).

История 
Приход села Которь существует с 14 века Церковь Параскевы Пятницы впервые упоминается в 1620 году в писцовых книгах Мещовского уезда.

Каменная церковь построена в 1915 году на средства прихожан.

В 1937 году храм был закрыт.

В настоящее время от здания церкви остались одни руины.

Настоятели 
 о. Иоанн Лебедев (1934—1937)

Фотографии

Источники 
 Которь — ровесница Калуги. «Думиничские вести», 6 июля 2013 г. https://web.archive.org/web/20140201173521/http://www.admoblkaluga.ru/upload/smi/duminvesti/1-06.07.2013_6-06.07.2013.pdf

Храмы, построенные в 1915 году в России
Руины храмов в Думиничском районе